Хуан Антонио Окампо Сильва (; родился 11 июня 1989, Тепик, Мексика) — мексиканский футболист, защитник.

Клубная карьера 

Окампо — воспитанник клуба «Гвадалахара». 14 марта 2008 года в матче против «Веракрус» он дебютировал в мексиканской Примере. Хуан не был основным футболистом и нечасто появлялся на поле. В 2010 году он вместе с клубом вышел в финал Кубка Либертадорес.

В 2011 году Окампо на правах аренды перешёл в «Керетаро». 9 января в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал за клуб. Вначале Хуан имел постоянное место в основе, но во втором сезоне из-за высокой конкуренции он стал меньше времени проводить на поле и вскоре вернулся в «Гвадалахару». Проведя сезон на скамейке запасных, Окампо на правах полугодовой аренды перешёл в клуб Лиги Ассенсо «Дорадос де Синалоа». 6 января 2013 года в поединке против «Веракрус» он дебютировал за новый клуб.

Летом того же года Хуан на правах аренды перешёл в «Эстудиантес Текос». 4 августа в матче против «Альтамиры» он дебютировал за команду. По итогам сезона Окампо помог «Текос» занять второе место в Лиге Ассенсо. В 2014 году на правах аренды он перешёл в клуб из своего родного города «Тепик». 19 июля в поединке против «Сакапатека» Окампо дебютировал за команду.

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной Мексики Окампо выступал за молодёжном кубке Северной Америки. На турнире он был основным футболистом и сыграл во всех трёх встречах.

Достижения 

Командные

 «Гвадалахара»
 Финалист Кубка Либертадорес — 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 Chivas profile
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Леонес Негрос»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Корас де Тепик»